Uitleg van Amsterdam in de 17e eeuw
 19e-eeuwse-gordel
 Plan Van Niftrik
 Plan Kalff
 Gordel '20-'40 bestaande uit o.a.:
 Plan Zuid
 Plan West
 Tuindorpen in Amsterdam-Noord
 Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) bestaande uit o.a.:
 Westelijke Tuinsteden
 Buitenveldert
 Bijlmermeer (Amsterdam-Zuidoost)
 IJburg

De stadsuitbreiding werd vanaf de jaren 1980 gedeeltelijk overgenomen door zogenaamde Overloopgemeenten.

Zie ook 
 Stadsregio Amsterdam